W-League 2008/2009 var den första säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av åtta lag, varav sju lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Både grundserien och slutspelet vanns av Queensland Roar.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
 A-League 2008/2009

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2008/2009
2008 i Australien
2009 i Australien
Fotbollssäsongen 2008/2009